Хосе́ Анто́нио Кама́чо Альфа́ро (; 8 июня 1955 года, Сьеса) — испанский футболист и тренер.

Карьера 
Всю свою карьеру с 1973 по 1989 год провёл в «Реале». Сыграл за королевский клуб 414 матчей, забил 9 голов. Провёл за национальную сборную 81 матч. Играл на двух Чемпионат Европы (1984, 1988) и двух Чемпионатах мира (1982, 1986). Также руководил испанцами на ЧЕ-2000 и ЧМ-2002.

С августа 2011 по июнь 2013 года работал главным тренером сборной Китая по футболу.

Статистика тренера

Достижения 
 Обладатель Кубка УЕФА: 1984/85, 1985/86
 Чемпион Испании: 1974/75, 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89
 Обладатель Кубка Испании: 1973/74, 1974/75, 1979/80, 1981/82, 1988/89
 Обладатель Суперкубка Испании: 1988, 1989
 Обладатель Кубка испанской лиги: 1984/85
 Обладатель Кубка Португалии: 2003/04

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки сборной Испании по футболу
Тренеры ФК «Райо Вальекано»
Тренеры ФК «Эспаньол»
Тренеры ФК «Севилья»
Тренеры ФК «Реал Мадрид»
Тренеры сборной Испании по футболу
Тренеры ФК «Бенфика»
Тренеры ФК «Осасуна»
Тренеры сборной Китая по футболу
Тренеры сборной Габона по футболу